Wijesekera ist der Familienname folgender Personen:

 A. R. L. Wijesekera (* um 1935), sri-lankischer Badmintonspieler
 Nanda Wijesekera (* um 1935), sri-lankische Badmintonspielerin